Бахин — фамилия., имеет женскую форму Бахина. Известные носители:

Бахин 
 Бахин, Аркадий Викторович (род. 1956) — российский военачальник, генерал армии, первый заместитель Министра обороны Российской Федерации.
 Бахин, Владимир Петрович (род. 1932) — доктор юридических наук, профессор.

Бахина 
 Бахина, Марфа Леонтьевна (род. 1939) — советская рабочая, депутат Верховного Совета СССР.